Монморійо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна. Населення —  осіб (2014).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південь від Парижа, 45 км на південний схід від Пуатьє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2864 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 5855,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста Монморійон 
 Офіційний сайт туристичного бюро муніципалітету  
 Віртуальна екскурсія

 Монморійон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Монморійон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту В'єнна

Примітки 

Муніципалітети департаменту В'єнна